Појам Дула може се односити на:

 Дула (светитељ) - Хришћанског мученика из Египта
 Дула (занимање) - Професионално обучена особа која пружа физичку, емоционалну и информативну подршку мајци пре, током и недуго након порођаја